Леньковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Леньковский сельсовет — в Благовещенском районе Алтайского края.
 Леньковский сельсовет — в Лысковском районе Нижегородской области.